Нікола Пуссен (, *15 червня 1594, Лез-Анделі — †19 листопада 1665, Рим) — французький живописець, найпослідовніший представник класицизму, філософ, мистецтвознавець і теоретик мистецтва, один з найосвіченіших людей свого часу.
Шарль Жан де ла Валле-Пуссен, ла Валле-Пуссен (фр. Charles Jean Étienne Gustave Nicolas de la Vallée Poussin, 1866—1962, іноді його прізвище пишуть без дефіса: Валле Пуссен) — бельгійський математик.